И́мени Те́льмана — село (в 1949—2004 годах — посёлок городского типа) в Смидовичском районе Еврейской автономной области, Россия. Относится к Приамурскому городскому поселению.

История 

Основано как село Покровка, Покровский пост — разъезд перед железнодорожным мостом через Амур.

Населённый пункт был переименован в честь Эрнста Тельмана (1886—1944), лидера немецких коммунистов.

География 
Расположено на левом берегу реки Амур (в 5 км выше устья реки Тунгуска, в окружении пойменных озёр), напротив Хабаровска.

Рядом с селом проходит Транссибирская магистраль и мост через Амур. До постройки автомобильного перехода работала паромная переправа Хабаровск — им. Тельмана, зимой до Краснофлотского района наводилась дорога по льду.

Автомобильная дорога в пос. им. Тельмана идёт через посёлок Приамурский, расстояние до автотрассы «Амур» около 10 км.

Обычно местные жители и дачники пешком проходят несколько сотен метров и выходят к автобусной остановке или к платформе электропоезда, которые расположены сразу перед мостом. Так быстрее добраться до Хабаровска, и автобусов намного больше.

За территорией села находится несколько садовых некоммерческих товариществ — «Речник», «Железнодорожник», «Путеец».

Население

Инфраструктура 
Остановочный пункт электропоездов «Тельман».

В селе находятся причалы с портальными кранами, осуществляется перегрузка с железнодорожных вагонов на суда Амурского речного пароходства.

Галерея

Примечания, ссылки 

Населённые пункты Смидовичского района
Населённые пункты на Амуре
Объекты, названные в честь Эрнста Тельмана
Бывшие посёлки городского типа Еврейской автономной области